Der Name Romont bezeichnet verschiedene Orte:
das Städtchen Romont FR im Kanton Freiburg, Schweiz
die Gemeinde Romont BE im Berner Jura, Kanton Bern, Schweiz
die Gemeinde Romont (Vosges) im Département Vosges, Frankreich